Juan José Martínez puede referirse a:

 Juan José Martínez de Lexarza (1785-1824), botánico y orquideólogo mexicano - abreviatura: Lex.;
 Juan José Martínez Fontes (1790-18??), militar argentino;
 Juan José Martínez Espinosa (1826-1902), pintor y grabador español;
 Juan José Martínez Fernández (1966-), ciclista español.

en:Juan José Martínez